Шенеше́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 18 км на північ від Пуатьє.

Історія 

1 січня 2017 року Шенеше, Блале, Шарре i Вандевр-дю-Пуату було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Мартен-ла-Паллю.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 140 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 348,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Шенеше на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шенеше на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту В'єнна